Ein City Area Network (CAN) ist ein Telekommunikationsnetz, das öffentliche Wege einschließt. Ein CAN hat eine Ausdehnung bis zu 5 km. Es wird häufig verwendet, um mehrere LANs zu vernetzen.

Ein typisches Beispiel ist die Vernetzung von Filialen, die sich über eine Stadt verteilen.

Das City Area Network ist auch unter dem Begriff Campus Area Network oder Campusnetz geläufig. Campus Area Network wurde ursprünglich für City Area Networks auf Universitätsgeländen verwendet.

Einzelnachweise 

Netzwerktyp